Ясин — имя и фамилия во многих языках мира. В русском языке имеет женскую форму Ясина.

 Ясин, Али (род. 1993) — иракский футболист, вратарь иракской команды «Нафт Аль-Джануб» и национальной сборной Ирака.
 Ясин, Ахмед (1937—2004) — один из основателей и духовный лидер исламистского террористического движения «Хамас».
 Ясин, Евгений Григорьевич (род. 1934) — российский экономист и общественный деятель, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики».
 Ясин, Раби (род. 1960) — египетский футболист, тренер.
 Ясин, Хатем (род. 1986) — египетский снукерист.

 Ясина, Ирина Евгеньевна (род. 1964) — экономист, публицист, правозащитник, член президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека.